Richard Keigwin ist der Name folgender Personen:

* Richard Keigwin (Gouverneur) († 1690), Gouverneur von Bombay 1683–1684 und St. Helena 1673–1674
 Richard Prescott Keigwin (1883–1972), britischer Cricketspieler